Wyspa Południowa – jedna z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii
 South Island – wyspa w Kenii, na jeziorze Turkana, objęta ochroną w ramach Parku Narodowego South Island
 South Island – piaszczysta wysepka w archipelagu Amirantów na Seszelach – zob. African Banks
 South Island – wyspa w archipelagu Cargados Carajos, należąca do Mauritiusa